Émile M'Bouh (30 de maio de 1966) é um ex-jogador de futebol camaronês, disputou a Copa do Mundo de 1994 e 1990.

Ligações externas
Perfil em Ogol

M Bouh, Emile
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994